Gigantor est un terme américain, qui peut désigner :

Fiction 
 Gigantor, nom occidental (États-Unis) de Tetsujin 28-gō, manga publié et adapté pour la télévision de 1956 à 2004
 New Gigantor, une saison de ce manga, semble-t-il la première en couleurs, 1980-1981

Musique 
 Gigantor, single de The Dickies, groupe de punk californien, en hommage au dessin animé ci-dessus, 1980
 Gigantor, single et video d'Helmet, groupe de rock alternatif américain, en hommage au dessin animé ci-dessus, 1995
 Gigantor, groupe allemand de hard rock, du début des années 2000

Autre 
 gigantor, dénomination commerciale pour un plat ou un fruit de grande taille, l'orthographe latine correcte serait gigante